В парному жіночому розряді тенісного турніру Ordina Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Олена Дементьєва і Ліна Красноруцька виграли титул, у фіналі перемігши пару Надія Петрова і Марі П'єрс 2-6, 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано /  Паола Суарес (чвертьфінал)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (півфінал)

 Олена Дементьєва /  Ліна Красноруцька (чемпіонки)
 Елс Калленс /  Емілі Луа (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Rosmalen Grass Court Championships
Тур WTA 2003